Lorenzo Morón Vizcaíno, futbolista i entrenador de futbol andalús
 Lorenzo Morón García, futbolista andalús, fill de l'anterior